

Бутирки — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Бутирки — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Бутирки — присілок, Комишловський район, Свердловська область
 Бутирки — присілок, Оричівський район, Кіровська область

Див. також 
 Аксьоно-Бутирки